Listă de conducători ai Bulgariei: se poate referi la:

Listă de monarhi ai Bulgariei

Listă de președinți ai Bulgariei